Sheffield League 1892–93 var den første sæson af den engelske fodboldliga Sheffield Leauge. Ligaen havde deltagelse af 14 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Wednesday Wanderers FC, som dermed vandt ligaen for første gang.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Football Club History Database

Noter 

Sæsoner i Sheffield League
Fodbold i 1892
Fodbold i 1893